Ronnie Claire Edwards (1933-2016), actrice américaine
Ronnie Edwards (2003-), footballeur anglais